Ме́ргель гли́нистый (англ. clay marl; нем. Mergelton m) — мергель, содержащий существенное количество и глинистых, и карбонатных частиц. Доля глинистых частиц в разных источниках указывается равной 10—70 %, 50-70 % (Теодорович, 1950), 50-75 % (Пустовалов, 1940; Вишняков 1940; Рухин, 1953).

Примечания

Литература 
 
 Лазаренко Е. К., Винар О. М. Минералогический словарь. Киев, 1975 ѓ.
 Пустовалов, 1940; Вишняков 1940; Рухин, 1953; Теодорович, 1950.

Осадочные горные породы
Глины